Beruška může být:

 český rodový název některých korýšů z řádu stejnonožců, čeledí beruškovití (Asellidae) či Platyarthridae
 Asellus – např. beruška vodní (Asellus aquaticus)
 Caecidotea – např. beruška západní (Caecidotea occidentalis)
 Proasellus – např. beruška jižní (Proasellus banyulensis)
 Platyarthrus – např. beruška mravenčí (Platyarthrus hoffmannseggi)
 lidově brouk z čeledi slunéčkovití (Coccinellidae), dříve označení pro různé druhy hmyzu a korýšů, zejména pro svinku
 např. slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata), světluška větší (Lampyris noctiluca)
 Beruška (postava) – literární postava z knih o Ferdovi Mravenci Ondřeje Sekory, či knihy Jana Karafiáta Broučci

Související články 
 Berušky (pěvecký sbor) – divčí pěvecký sbor
 Berušky – počítačová hra

Externí odkazy